Cullin est un patronyme porté notamment par :

 Michel Cullin (1944-2020), universitaire et haut fonctionnaire français ;
 Mitch Cullin (1968-), écrivain américain.